

Patronyme 

 Ally Dawson (1958-2021), footballeur international écossais ;
 Andre Nolan Dawson (1954-), joueur américain de Baseball ;
 , (1980-) ingénieur du son américain ;
 Andy Dawson (né en 1978), footballeur britannique ;
 Anthony Dawson (1916-1992), acteur britannique ;
 Anthony M. Dawson (1930-2002), réalisateur italien ;
 Brendon Dawson (1967-), joueur et entraîneur zimbabwéen de rugby à XV ;
 Caroline Dawson (1979-), professeure de sociologie et autrice québécoise ;
 Carroll Dawson (né en 1938), entraîneur de basket-ball américain ;
 Chad Dawson (né en 1982), boxeur américain ;
 Charles Dawson (1864-1916), archéologue amateur britannique ;
 Dana Dawson (1974-2010), chanteuse et comédienne américaine ;
 Delilah S. Dawson (née en 1977), écrivain américain ;
 Doris Dawson (1905-1986), actrice du cinéma muet américain, entre 1927 et 1934 ;
 Frank Dawson Adams (1859-1942), géologue canadien ;
 George Mercer Dawson (1849-1901), géologue et explorateur canadien ;
 George Robert Dawson (1790-1856), homme politique conservateur anglo-irlandais ;
 Geraldine Dawson (1951-), chercheuse américaine en sychologie du développement, spécialisée dans l'autisme ;
 Janet Dawson (1949-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Jerry Dawson (1909-1977), footballeur écossais ;
  ;
 Joey Dawson (2003-), footballeur britannique ;
 John Dawson, 2 comte de Portarlington (1781-1845), officier de l'armée britannique ;
 John William Dawson (1820-1899), géologue canadien ;
 Kimya Dawson (née en 1972), chanteuse-compositrice américaine ;
 Len Dawson (1935-2022), joueur américain de football américain ;
 Lynne Dawson (née en 1956), soprano britannique ;
  ;
 Michelle Dawson (née en 1961), chercheur sur l'autisme elle-même diagnostiquée autiste ;
 Michael Dawson (né en 1983), footballeur anglais ;
 Peter Dawson (né en 1982), coureur cycliste australien ;
  (1882–1961), baryton australien ;
 Rebekah Dawson (19?-), astrophysicienne américaine ;
 Richard Dawson (1932-2012), acteur, humoriste et animateur de télévision américain ;
 Rosario Dawson (née en 1979), actrice américaine ;
 Roxann Dawson (née en 1958), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
 Thomas Dawson (1889-1951), compositeur de problèmes d'échecs britannique ; 
  ;

personnage de fiction
 Michael Dawson, personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus ;
 Monica Dawson, personnage du feuilleton télévisé Heroes.

Pseudonyme 

 Antonio Margheriti (1930-2002), réalisateur de cinéma italien.

Toponyme

Dawson, canton de l'Ontario ;
 Cité de Dawson, deuxième ville du Yukon ;
 Dawson, circonscription territoriale du Yukon ;
 collège Dawson, à Montréal, au Québec ;
 bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson, bibliothèque publique de la ville de Mont-Royal (Québec) ;
 mont Dawson, en Colombie-Britannique.

île Dawson, au sud de Punta Arenas.

Dawson (Dakota du Nord) ;
 Dawson (Géorgie) ;
 Dawson, un village du comté de Sangamon, en Illinois.
 Dawson (Iowa) ;
 Dawson, ville dans le Minnesota ;
 Dawson (Nouveau-Mexique) ;
 Dawson (Pennsylvanie) ;
 Dawson (Texas) ;
 .

Titre 

 Dawson, série télévisée américaine.

Autres 
 J.M. Dawson, personnage des Aventures de Tintin, apparaissant dans les albums Le Lotus bleu et Coke en stock
 Dawson's Conoco Service Station, station-service d'intérêt patrimonial au Kansas

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais